Synowiec ist der Familienname folgender Personen:

 Ludwik Synowiec (1958–2022), polnischer Eishockeyspieler
 Tadeusz Synowiec (1889–1960), polnischer Fußballspieler, -trainer und Sportjournalist